Европско првенство у одбојци 2017. је било 30. по реду Европско првенство које се од 24. августа до 3. септембра одржавало у Пољској. Титулу је освојила репрезентација Русије.

Квалификације 
 Домаћин:
 
 Директно се квалификовали на основу пласмана на Европском првенству 2015:
 
 
 
 
 
 
 Екипе које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:

Градови домаћини

Групе

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршница

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Меч за 3. место

Финале 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место  Немачка
| Победник Европског првенства у одбојци 2017.   Русија2° титула| 3° место  Србија
|} 
 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч (МВП): 
  Максим Михајлов
 Најбољи техничар: 
  Сергеј Гранкин
 Најбољи коректор: 
  Ђерђ Грозер
 Најбољи блокери: 
  Срећко Лисинац
  Маркус Беме 
 Најбољи примачи: 
  Денис Калиберда
  Димитриј Волков 
 Најбољи либеро:'''
  Лови Стуер

Спољашње везе 
 Званични веб сајт 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Пољској
Одбојка у 2017.